Krombach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Krombach, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Krombach, Bayern – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Krombach, Kreuztal – en stadsdel i Kreuztal